Germania — студійний альбом групи Stahlgewitter, яка грає у стилі RAC. Альбом був випущений у 1998 році.

Композиції

Примітки

Посилання 
 
 Stahlgewitter—Germania  на Discogs
 Stahlgewitter—Germania  на Last.fm

Музичні альбоми німецькою мовою
Альбоми Stahlgewitter